Schwache Konvergenz steht in der Mathematik für:

 Schwache Konvergenz in der Funktionalanalysis
 Schwache Konvergenz (Maßtheorie), Konvergenzbegriff in Folgen von Maßen der Maßtheorie
 Schwache Konvergenz in Lp, Konvergenzbegriff für integrierbare Funktionenfolgen
 Schwache Konvergenz, Konvergenzbegriff für Folgen von Verteilungsfunktionen in der Maßtheorie, siehe Verteilungsfunktion (Maßtheorie) #Schwache Konvergenz
 Schwache Konvergenz in der Stochastik, siehe Konvergenz in Verteilung